Дубрава — посёлок в Богучарском районе Воронежской области.

Административный центр Мёдовского сельского поселения.

География 
Расположен в 19 км к юго-востоку от г. Богучар.

Улицы 
 ул. Дружбы,
 ул. Космонавтов,
 ул. Лесная,
 ул. Мира,
 ул. Молодёжная,
 ул. Садовая,
 ул. Школьная.

Население

История 
В 1841 г. на место где расположен посёлок был переведен Донецкий Предтечев монастырь. Посёлок образовавшийся при монастыре получил название Новый Монастырь. После революции переименован в Новый Донецкий. Позже в посёлке размещается центральная усадьба совхоза Радченский. Постановлением областной Думы от 26.09.1996 г. поселок Радченский переименован в поселок Дубрава.

Примечания 

Населённые пункты Богучарского района